Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Anne Hobbs e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Hana Mandlíková e Helena Suková 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Billie Jean King /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)
 Eva Pfaff /  Pam Shriver (secondo turno)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)
 Kathy Jordan /  Barbara Potter (quarti di finale)

 Assente
 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Catherine Tanvier (quarti di finale)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1983